Ро́берт Динст (; 1 марта 1928, Вена, Австрия — 13 июня 2000, там же) — австрийский футболист и футбольный тренер. Наиболее известен по выступлениям за венский клуб «Рапид», с которым выиграл шесть чемпионских титулов. Лучший бомбардир в истории чемпионата Австрии (323 гола).

Клубная карьера 
Динст начал свою карьеру в клубе «Флоридсдорф». На протяжении пяти с половиной сезонов он сыграл в чемпионате Австрии 56 матчей, забив всего 12 голов. В середине сезона 1948/49 нападающий перешёл в один из ведущих австрийских клубов того времени — венский «Рапид». Динст отличился уже во втором матче за новый клуб, забив «дубль» в ворота своей бывшей команды «Флоридсдорф». В сезоне 1949/50 «Рапид» занял второе место в чемпионате, в списке бомбардиров команды Динст также был вторым с 19 голами. В течение сезона 1950/51 Динст забил 36 голов, повторив рекорд чемпионата, а «Рапид» легко выиграл титул, в 24 матчах одержав 20 побед и проиграв лишь однажды. Кроме того, клуб стал первым обладателем возрождённого Кубка Митропы. С этого времени начинается десятилетняя эпоха доминирования «Рапида», на протяжении которой он выиграл 6 чемпионских титулов и ни разу не занял места ниже второго. Динст внёс ощутимый вклад в успехи клуба, трижды став лучшим бомбардиром Австрии и забив не менее 25 голов в восьми сезонах из десяти. В сезоне 1960/61 «Рапид» сенсационно дошёл до полуфинала Кубка европейских чемпионов, где проиграл будущему победителю турнира, португальской «Бенфике». В том же сезоне Динст выиграл свой последний трофей с «зелёно-белыми» — Кубок Австрии.

Сезон 1961/62 33-летний Динст провёл в клубе «Швехат», после чего завершил карьеру. К тому времени на его счету было 322 гола — лучший результат в истории чемпионата Австрии. Динсту также принадлежит рекорд венского «Рапида» по количеству голов в лиге — 306 голов.

Карьера в сборной 
Динст дебютировал за сборную Австрии 16 октября 1949 года в товарищеском матче против Венгрии. Нападающий отметился голом, однако австрийцы проиграли со счётом 3:4. Успешная игра за сборную позволила Динсту получить приглашение в команду, отправлявшуюся на чемпионат мира 1954 года в Швейцарии. Он сыграл в первом матче чемпионата против Шотландии, однако затем вынужден был уступить место в основе Эрнсту Стояспалу и Теодору Вагнеру. Австрийцы произвели настоящую сенсацию, дойдя до полуфинала, где проиграли сборной ФРГ. Динст вышел на поле в матче за третье место против Уругвая, на тот момент — действующего чемпиона мира. Уже в дебюте встречи нападающий сумел заработать для своей команды пенальти, который был реализован Эрнстом Стояспалом. В дальнейшем австрийцы победили со счётом 3:1 и стали обладателями бронзовых медалей, что до сих пор является их лучшим достижением на чемпионатах мира.

Динст также был вызван в сборную на чемпионат мира 1958 года в Швеции, однако на протяжении турнира не сыграл ни одного матча.

Матчи Динста за сборную Австрии 

Итого: 27 матчей / 12 голов; 11 побед, 6 ничьих, 10 поражений.

Тренерская карьера 
После завершения футбольной карьеры Динст некоторое время работал тренером. В период с 1966 по 1969 годы он занимал пост технического директора венского «Рапида», затем был главным тренером своего родного клуба «Флоридсдорф» и небольших команд «Тульн», «Штоккерау» и «Кремс». В сезоне 1974/75 Динст недолго тренировал главного соперника «Рапида» — венскую «Аустрию».

Достижения

Командные достижения 

 «Рапид» (Вена)
 Чемпион австрийской Штатслиги (6): 1950/51, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1956/57, 1959/60
 Обладатель Кубка Австрии: 1961
 Обладатель Кубка Центропы: 1951
 Итого: 8 трофеев

 Сборная Австрии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 1954

Личные достижения 

 Лучший бомбардир австрийской Штатслиги (3): 1951, 1954, 1957
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Австрии: 321 гол
 Рекордсмен венского «Рапида» по количеству голов в лиге: 305 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Rapidarchiv.at  

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Флоридсдорф»
Игроки ФК «Швехат»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Кремс»
Тренеры ФК «Тулльн»
Тренеры ФК «Флоридсдорф»
Тренеры ФК «Штоккерау»